Mellsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mellsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (1,59 ha)
Stora Mellsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun och Tingsryds kommun,  (7,93 ha)
Lilla Mellsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Mellsjö, sjö i Mölndals kommun,  (9,98 ha)
Stora Mellsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (9,13 ha)
Mellsjön (Toarps socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (17,3 ha)
Mellsjön (Varnums socken, Västergötland), sjö i Ulricehamns kommun,  (22,2 ha)
Mellsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (49 ha)
Mellsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Mellsjön (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (37,4 ha)
Mellsjön (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (59,1 ha)
Mellsjön (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (1,18 km²)
Mellsjön (Offerdals socken, Jämtland, 706010-140125), sjö i Krokoms kommun,  (17,5 ha)
Mellsjön (Offerdals socken, Jämtland, 706181-139493), sjö i Krokoms kommun,  (22,3 ha)

Se även
Melsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn